8-ма молодіжна першість України з футболу серед дублерів проходила з липня 2011 року по травень 2012 року. Чемпіоном втретє і вдруге поспіль стала молодіжна команда «Шахтар» (Донецьк), вилетіли з турніри «Оболонь» (Київ) та ПФК «Олександрія».

Учасники 

У турнірі взяли участь 16 молодіжних команд:

 — нові команди.

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2011—2012: друга ліга
 Кубок України з футболу 2011—2012

Посилання 
 Першість серед дублюючих складів 2011/2012 на офіційному сайті ФФУ 
 Першість серед дублюючих складів 2011/2012 на сайті Дмитра Трощія  

2011 у футболі
2012 у футболі
Сезони Молодіжного чемпіонату України з футболу
2011 в українському спорті
2012 в українському спорті